В Джиро д’Италия 2015 приняли участие 22 команды, по 9 гонщиков в каждой: 17 команд UCI ProTeams, а также , , ,  и  по уайлд-кард.

Команды 

*: Профессиональные континентальные команды

Гонщики

Представительство по странам

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Составы команд на супервеломногодневках
Джиро д’Италия